Jason Brown (ur. 15 grudnia 1994 w Los Angeles) – amerykański łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Brązowy medalista olimpijski z Soczi (2014, drużynowo) i uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), wicemistrz (2020) oraz brązowy medalista mistrzostw czterech kontynentów (2018), mistrz Stanów Zjednoczonych (2015).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Los Angeles
Urodzeni w 1994